Plexippos (, lateinisch Plexippus) ist in der griechischen Mythologie:

 Plexippos (Sohn des Phineus), wurde von seiner Stiefmutter verleumderisch angeklagt
 Plexippos (Sohn des Thestios), Teilnehmer an der Jagd auf den Kalydonischen Eber teil
 Plexippos (Sohn des Aigyptos), heiratet die Danaide (Hyginus Mythographus Fabulae 170)
 Plexippos (Sohn des Chorikos), mit seinem Bruder Enetos Erfinder der Palästra

Plexippus ist in der Biologie:
 Plexippus (Gattung), eine Gattung aus der Familie der Springspinnen (Salticidae)